Nebuschka ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Nebuschka (1857–1917), österreichischer Opernsänger (Bassbariton)
 Lissi Nebuschka (1888–1966), deutsche Schauspielerin 
 Toni Nebuschka (1892–1981), Rundfunksprecherin und Chefsprecherin beim Reichssender München (1935–1945)